

Неґославиці — гміна в Жаґанському повіті Любуського воєводства
 Неґославиці — село в гміні Неґославиці Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Неґославиці — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Неґославиці — село в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Неґославиці — село в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства